French Open-mesterskabet i damesingle 2022 var den 115. turnering om French Open-mesterskabet i damesingle. Turneringen var en del af French Open 2022 og blev spillet i Stade Roland Garros i Paris, Frankrig. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 22. maj - 4. juni 2022, mens kvalifikationen afvikledes den 16. - 20. maj 2022.

Mesterskabet blev vundet af Iga Świątek, der i finalen besejrede Cori Gauff med 6-1, 6-3, og som dermed vandt French Open-mesterskabet i damesingle for anden gang, efter at hun i 2020 havde sikret sig sin første titel. Det var ligeledes den anden grand slam-titel i alt i hendes karriere, og den polske nr. 1 på WTA's verdensrangliste levede dermed op til sin seedning som nr. 1. Świątek startede turneringen med en aktiv sejrsrække på 28 kampe i træk, der strakte sig helt tilbage fra februar, hvor hun vandt Qatar Open, og med de syv sejre i denne turnering nåede hun op på 35 vundne kampe i træk, hvilket tangerede Venus Williams' rekord for den længste sejrsrække i kvindetennis siden 2000. Hun blev samtidig også den første kvinde, der vandt seks turneringer i træk, siden Justine Henin i 2007-08.

Cori Gauff var i den første grand slam-finale i single i sin karriere, og den 18-årige amerikaner var den tredjeyngste spiller i en grand slam-finale i damesingle i dette årtusinde. Og dagen efter tabte hun også damedouble-finalen.

Iga Świątek var den eneste af de ti højst seedede spillere, der nåede frem til ottendedelsfinalerne, og det var blot anden gang i tennissportens åbne æra (dvs. siden French Open 1968), at ottendedelsfinalerne i en grand slam-turnering i damesingle kun havde deltagelse af én af de ti højst seedede kvinder. Tidligere var dette kun sket ved Wimbledon-mesterskabet i damesingle 2018, hvor Karolína Plíšková var den eneste blandt de ti højst seedede i ottendedelsfinalerne.

Barbora Krejčíková var forsvarende mester, og gjorde ved dette mesterskab comeback efter en længere skadespause. Den anden-seedede tjekke tabte i første runde til Diane Parry. Det var blot tredje gang i French Open-historien, at den forsvarende mester i damesingle blev slået ud i første runde. Tidligere var dette kun overgået Anastasija Myskina i 2005 og Jeļena Ostapenko i 2018.

Tidligere på året havde Rusland, støttet af Hviderusland, invaderet Ukraine, hvilket medførte at tennissportens styrende organer, International Tennis Federation, ATP Tour, WTA Tour og de fire grand slam-turneringer, besluttede, at russiske og hviderussiske spillere fortsat kunne deltage i individuelle turneringer, dog uden angivelse af nationale symboler. Derfor deltog spillerne fra disse to lande i mesterskabet under neutralt flag.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg € 18.544.800 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på ca. 22 % i forhold til året før, hvor turneringen imidlertid var blevet afviklet under særlige omstændigheder på grund af COVID-19-pandemien.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 98 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 11. april 2022 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 16 spillere, der var gået videre fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 6 lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på WTA's verdensrangliste pr. 16. maj 2022 (en uge før turneringsstart) blev seedet:

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen.

Lucky losers 

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen fra kvalifikationen som lucky losere:

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spiller 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf har ni spillere modtaget et wildcard (WC). Kvalifikation bliver afviklet den 16. - 20. maj 2022 i Stade Roland Garros.

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen.

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Se også 
 French Open-mesterskabet i herresingle 2022
 French Open-mesterskabet i herredouble 2022
 French Open-mesterskabet i damedouble 2022
 French Open-mesterskabet i mixed double 2022

Eksterne henvisninger 
 Roland-Garros

Noter 

French Open 2022
2022
WTA Tour 2022